Casado est un nom de famille espagnol notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arturo Casado (né en 1983), athlète espagnol ;
 Carlos Fernández Casado (1905–1988), ingénieur civil espagnol ;
 Germinal Casado (1934–2016), danseur et chorégraphe espagnol ;
 José Manuel Casado (né en 1986), footballeur espagnol ;
 Juan Casado (né en 1935), footballeur français ;
 Juan José Martínez Casado (1903–1987), acteur mexicain ;
 Marisol Casado (née en 1956), triathlète espagnole ;
 Pablo Casado (né en 1981), homme politique espagnol ;
 Pedro Casado (1937-2021), footballeur espagnol ;
 Philippe Casado (1964–1995), coureur cycliste français ;
 Ricard Pérez Casado (né en 1945), homme politique, économiste et historien espagnol ;
 Segismundo Casado (1893–1968), militaire espagnol ;
 Víctor Pey Casado (1915-2018), ingénieur, professeur et patron de presse d'origine espagnole, puis chilien.

Notes et références 

Patronyme hispanique